Отечественный фронт:
 Отечественный фронт (Австрия) — австрофашистская партия, действовавшая в Австрии с 1933 по 1938 годы.
 Отечественный фронт (Болгария) — коалиция, созданная в Болгарии во время Второй мировой войны левыми антифашистскими партиями.
 Отечественный фронт Вьетнама — общественно-политическое движение в Социалистической Республике Вьетнам.
 Единый демократический отечественный фронт — общенациональный фронт патриотических партий и организаций Кореи.